Хофмайстер — фамилия.

Известные носители:
 Хофмайстер, Карел (1868—1952) — чешский пианист, музыковед и музыкальный педагог.
 Хофмайстер, Вилли (?—?) — немецкий регбист.
 Хофмайстер, Рамона (род. 1996) — немецкая сноубордистка.

Хоффмайстер:
 Хоффмайстер, Франц Антон (1754—1812) — немецкий композитор и музыкальный издатель.